Görz und Tirol ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes von Görz und Tirol († 1293), deutsche Markgräfin von Meißen und Landgräfin von Thüringen 
 Albert I., Graf von Görz und Tirol (um 1240–1304), Mitglied des Hauses der Meinhardiner, siehe Albert I. (Görz)
 Elisabeth von Görz und Tirol (um 1262–1313), Herzogin von Österreich und der Steiermark und römisch-deutsche Königin